Яков Львович Штейман (11 ноября 1901, Минск — 24 февраля 1984, Тула) — советский военный деятель, генерал-майор (1943), командир ряда дивизий в годы Великой Отечественной войны. Кавалер Ордена Суворова II степени за то, что будучи заместителем командира 62-го стрелкового корпуса организовал прорыв обороны противника в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции в январе 1945 года.

Биография 
Родился в семье рабочего 10 ноября 1901 года в Минске, в Российской империи, еврей. В 1912 году окончил четыре класса еврейской школы. Работал рабочим на заводе.

В 1918 году поступил на службу в Красную армию. С июля по декабрь 1919 года участвовал в Гражданской войне.

В 1922 году окончил пехотную школу, после чего командовал стрелковыми подразделениями.

Член ВКП(б) с августа 1929 года, партбилет номер 196895.

В 1930 году окончил Высшие командные курсы «Выстрел».

Затем командовал стрелковым полком, был заместителем командира дивизии. Воинское звание — полковник.

В годы Великой Отечественной войны командовал четырьмя стрелковыми дивизиями и был заместителем командира корпуса.

С 15 августа 1941 по 13 марта 1942 года — командир 398-й стрелковой дивизии в период обороны Керченского полуострова.

17 марта 1942 года был тяжело ранен.

С 2 по 15 июня 1942 года — командир 157-й стрелковой дивизии.

В 1942 году окончил ускоренный курс Военной академии Генерального штаба.

С 1 декабря 1942 по 9 февраля 1943 года — командир 6-й Орловской стрелковой дивизии.

С 29 октября 1943 года — генерал-майор.

С 22 октября 1943 по 22 июня 1944 года — командир 29-й стрелковой дивизии.

В 1944−1945 годах — заместитель командира 62-го Неманского стрелкового корпуса на 1-м и 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах.

Командиром 62-го корпуса генерал-лейтенантом Я. С. Воробьёвым дважды представлялся к боевым орденам:

Перед прорывом обороны противника на плацдарме реки Висла в районе Яновец тов. Штейнман изучил противника и систему его обороны, во время прорыва был с передовыми частями.

В момент прорыва обороны противника на плацдарме западного берега р. Одер, южнее г. Франкфурта, тов. Штейнман всё время находился в передовых отрядах корпуса, умело организовывал взаимодействие всех родов войск, чем способствовал успешному продвижению наших войск.

После окончания войны — командир стрелкового корпуса.

С 24 августа 1946 года — в запасе.

Умер 24 февраля 1984 года в Туле. Похоронен в г. Тула.

Награды 
Награждён орденом Ленина (1945, за выслугу), двумя орденами Красного Знамени (1944 — за выслугу, 1945 — боевой), орденом Суворова II степени (06.04.1945), медалями, знак «50 лет пребывания в КПСС».

Примечания

Источники 
 
 Штейман Яков Львович 1901 г.р.  // ОБД «Подвиг народа»

Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены КПСС
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Керченско-Феодосийской операции